Sandbox ou Sand box podem ser:

 Mundo aberto
 Sandbox (segurança computacional)
 Sandbox (desenvolvimento de software)
 Sandbox (jogos eletrônicos)

Desambiguação